East Berlin puede referirse a:

 East Berlin (en español: Berlín Este u Oriental), nombre que recibió una parte de la ciudad de Berlín (Alemania) entre 1949 y 1990.
 East Berlin, una localidad en la provincia de Nueva Escocia (Canadá).
 East Berlin, un distrito municipal en el estado de Pensilvania (Estados Unidos).